Kaitersbach bezeichnet:
 Kaitersbach (Weißer Regen), einen linken Nebenbach des Weißen Regens aus dem Bayerischen Wald mit Mündung in Bad Kötzting
 Kaitersbach (Bad Kötzting), einen danach benannten Stadtteil von Bad Kötzting